Ртутьтрицирконий — бинарное неорганическое соединение
циркония и ртути
с формулой ZrHg,
кристаллы.

Получение 
 Сплавление стехиометрических количеств чистых веществ:

Физические свойства 
Ртутьтрицирконий образует кристаллы
кубической сингонии,
пространственная группа P mn,
параметры ячейки a = 0,55583 нм, Z = 2,
структура типа силицида трихрома CrSi
.

Соединение образуется по перитектической реакции при температуре 560°C .

Примечания 

Соединения циркония
Соединения ртути
Интерметаллиды